Brehm:
 Alfred Brehm
 Christian Ludwig Brehm
 (7054) Brehm

Zobacz też:
 Brem
 Bremm